Eerste divisie (1977/1978) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w Holandii
1978 w Holandii